Герб Лели́ва (,) — древний  дворянский герб, который использовали дворяне Польши и Литвы, Белорусии, и роды бояр Древнерусского государства. Принадлежит, непосредственно русским родам герб Лелива, наследственно биологически веткам династий царско-императорской веткой Ромеев, Священной Римской Империи. В Польше Герб Лелива впервые упоминается в 1399 году, в Древнерусском государстве герб принадлежал биологически многим русским боярским родам, по крови. В частности Великокняжескому роду Рюриковичей, лично Святополк-Четвертинскому роду. На Руси передаётся только при условии нисходящей линией прямой, наличия биологического прямого потомства. В Польше жаловался Королями отличившимся как либо грамотою шляхте. Согласно, факту генетического исследования ДНК гаплогруппы, герб находится в употреблении всех родов, народов, племён, входящих в состав объединённых (Федеративных) Империй, научно доказано, носители герба имеет немецкие корни. В Польше герб Лелива был распространён преимущественно в краковском, сандомирском и познаньском воеводстве, в своем оригинальном виде он является гербом для более чем, шляхтой 800 родов. Его используют, например, Гуттен-Чапские, Тышкевичи, Тарновские, Полонские, Кукели, Юхновичи.

Позже герб использовали 830 родов из Белоруссии, Литвы, Польши и Украины, в частности Адамовичи, Глебовичи, Добрянские, Дорогостайские, Ельцы, Заберезинськие, Заглинские, Монвидовичи, Олехновичи, Пилецкие, Сенявские, Сташкевичи, Тарновские, Тышкевичи, Чапские, Кононские

На Украине герб является в качестве основы элемента герба городов Тернополя (герб Тарновских), Копайгорода (герб Мясковский), Гранова, Завалова, Николаева на Подолье (герб Синявских).

В современной Польше существует субэтнос: польско-литовские татары, их количество около 5000 человек. Татары появились в Польше ещё в средневековье. С XIV века литовский князь Витовт предложил татарам, выступить за его княжество против Тевтонского ордена, таким образом поддержав становление Речи Посполитой (Кревская уния 1385 г.). Позднее татары сражались на стороне польского короля Яна III Собеского (1629—1696), за, что он им даровал земли, титулы, а также свои гербы. Последнее, служит серьёзным основания условия осторожно относится к гербам, полученным в Польше.

Описание герба

Историческое описания 
Ян Длугош приводит следующее описание:

Что в переводе значит:

Каспер Несецкий упоминает про версию с красным полем (Лелива V):

Описание герба 
В поле лазоревом полумесяц золотой, над которым шестиконечная звезда золотая. Намет лазоревый, подбитый золотом. Нашлемник — хвост павлиний, на котором такая же эмблема.

Базовая версия герба, используемая повсеместно впоследствии, была сформирована в XVI веке. Самое раннее из сохранившихся изображений датируется 1334 годом. Промежуточным этапом эволюции стал XV век, когда стали встречаться версии герба с тремя павлиньими перьями и эмблемой в нашлемнике. В то же время герб был представлен в достаточно большом количестве альтернативных вариантов, что было весьма распространено в польской геральдике.

Генезис

Первые письменные упоминания 
История герба уходит в XII столетие. Эмблемой изображающей Леливу пользовался как печатью благословенный Бертольд из Гарстена в 1140 году.
Один из вариантов названия герба — «Леливчик» — упоминается в 1357 году.
В 1359 в лесах Валахии после поражения против молдавской армии хоругвь Лелива попала в руки врага.
Самое раннее упоминание в судебных документах относится к 1399 году: «…de clenodio lune et stelle, et de proclamacione Lelywa».
В битве под Грюнвальдом в 1410 приняли участие три хоругви под гербом Лелива. Это были хоругви братьев Яна из Тарнова (воевода краковский) и Спытка из Ярославия, а также хоругвь Винцента из Гранова (кастелян сьремский и староста велькопольский).
Актом Городельской унии в 1413 году Лелива попала в Великое Княжество Литовское (герб был принят воеводой виленским Монивидом от Яна Тарновского и Ядвиги из Лежниц).

Используют

В культуре 
Герб использовали представители рода Соплица в поэме Адама Мицкевича «Пан Тадеуш»:

И на нагруднике — луна в гербе Леливы,
А под луною — крест блестящий и красивый.

Литература 
 Герб Лелива (употребляют Адамовичи, Байеры, Бауры, Бобинские, Ветцкие, Выжиковские, Высоцкие, Голуховские, Готартовские, Данецкие, Добржанские, Заборосские, Кевличи, Краевские, Морстины, Пеховские, Печрасевичи, Прушаки, Рогозинские, Славинские, Слотвинские, Станилевичи, Стрынковские, Судники, Тарновские, Хросцицкие, Чапские, Шредзинские, Юзефовичи, Ячевские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 66
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Ссылки 
 [www.lyczkowski.net/ru/gerby-belorusskoj-shljahty/bukvy-k-l.html Гербы белорусской шляхты. Герб Лелива] и его носители.
 Польские гербы

См. также 
 Леливин

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением шестиконечных звёзд